Le Meilleur de Sheila est un album studio de Sheila sorti en février 1998 en CD, et en K7 audio. 

Le deuxième tirage de cet album (avec un titre en bonus) est sorti en CD et en K7 audio en septembre 1998, et a été réédité en CD (digipack) en 2007.

Cet album est un nouvel album inédit de Sheila, car tous les titres ont été réenregistrés tant au niveau vocal qu'au niveau musical. Les orchestrations sont totalement différentes des titres originaux des années 1960 ou 1970. En outre il y figure trois nouvelles chansons de l'artiste.

Le  au cours de l'émission Combien ça coûte sur TF1, Sheila reçoit des mains de Jean-Pierre Pernaut un disque d'or pour cet album qui vient de dépasser les  ventes.

Liste des titres 
 Spacer (nouvelle version 98)
 Juste comme ça
 Gloria (nouvelle version 98)
 Adios amor (nouvelle version 98)
 Les Rois mages (nouvelle version 98)
 Bang bang (nouvelle version 98)
 Love me Baby (nouvelle version 98)
 Vague à l'âme
 Comme aujourd'hui (nouvelle version 98)
 Close to you
 Aimer avant de mourir (nouvelle version 98)
 Singin' in the rain (nouvelle version 98)
 Je suis comme toi (nouvelle version 98)
 Vous les copains (nouvelle version 98)
 Emmenez-moi (nouvelle version 98)
 Spacer 98 (Hype radio edit)
 Les rois mages - version salsa

 À noter que cet album est sorti en deuxième tirage avec une nouvelle pochette et un titre supplémentaire : - Les Rois mages (version salsa 98).

Production 

 Édition Album original  : 
 CD  Marshe, Flarenasch - Arcade 3033802, date de sortie : 1998. 
 Cassette audio  Marshe, Flarenasch - Arcade sortie en 1998
 Édition Album original  : 
 CD  Marshe, Flarenasch - Wagram 3044042, date de sortie : 1998. 
 Cassette audio  Marshe, Flarenasch - Wagram sortie en 1998
 Réédition de l'album () :
 CD Digipack  Wagram 3112582, en 2007.
 CD  Warner 0190295794019, inclus dans Le Coffret essentiel Vol. 2 (Les Années New Chance). date de sortie : 2017.

Musiciens 
 Arrangements :  Léonard Raponi 
 Basse :  Léonard Raponi 
 Batterie :  Stephane Vera   ,  Olivier Monteil 
 Guitare : Yann Benoist 
 Claviers :  Serge Munuera , Serge Planchon
 Saxophone : Christophe Nègre
 Trompette : Philippe Slominsky
 Chœurs : Benedicte Lecroart, Virginie Constantin

Les extraits de l'album 
 Spacer 98 (version album) / Spacer 98 (Hype radio edit) / Juste comme ça (uniquement en cd single promo).
 Spacer 98 (version radio édit) / Spacer 98 (Disco 3000 single) / Spacer 98 (MG Club mix) / Spacer 98 (Disco 3000 Club mix) / Spacer 98 (Hype Full length mix) / Spacer 98 (Original remix).
 Maxi 45 tours : Spacer 98 (Disco 3000 Club mix) / Spacer 98 (Original remix)/ Spacer 98 (Hype Full length mix). 
 Les Rois mages 98 (version Salsa) (uniquement en cd single promo).
 Les Rois mages 98 (Melchior single mix) / Les Rois mages 98 (Version Album) / Les Rois mages 98 (Balthazar Club mix).
 Maxi 45 tours : Les Rois mages 98 (Melchior Club mix) / Les Rois mages 98 (Balthazar Maxi mix).

Album de Sheila
Album musical sorti en 1998
Album enregistré au studio Guillaume Tell